Hormiactella är ett släkte av svampar. Hormiactella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormiactella